Адула може стосуватися:

 Адула — стародавнє місто в Еритреї
 Сіріл Адула — політичний діяч ДР Конго
 Адула (Адульські Альпи) — гірський масив у Швейцарії